Ebifa ist 

 eine Abkürzung für „Eberswalder Billettfabrik“
 der Titel der Zeitschrift Ebifa